Michel Dumont (1941-2020), acteur québécois ;
 Michel Dumont (1952-), personnalité politique française.